Междуреченский сельский округ

Российская Федерация

Мурманская область 

 Междуреченский сельский территориальный округ Кольского района (2000—2010)

Омская область 

 Междуреченский сельский округ Тарского района

Казахстан

Алматинская область 

 Междуреченский сельский округ Илийского района